Siliesi – abitanti di Silius
Siliesi – abitanti di Silì